Сен-Лоран-де-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сен-Лоран-де-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер